Ederlezi ist der Titel eines Liedes der Roma und besingt das von vielen orthodoxen Roma auf dem Balkan und in der Türkei am 6. Mai gefeierte Đurđevdan-bzw. Hıdrellez-Fest. Unter dem Titel Đurđevdan (Je A Ja Nisam S Onom Koju Volim) wurde das Lied 1988 von der jugoslawischen Rockband Bijelo dugme mit abweichendem serbokroatischem Text veröffentlicht. Das Lied entstand mutmaßlich im damaligen sozialistischen Jugoslawien und war besonders in den 1980er Jahren populär. Es ist strittig, ob es sich um Volksliedgut handelt oder die Urheberschaft bei einem Komponisten liegt.

Urheberschaft und Entstehung 
Goran Bregović, ein Mitglied der Band Bjelo Dugme verwendete das Lied 1988 als Filmmusik in Emir Kusturicas Film Zeit der Zigeuner. Es erschien im gleichen Jahr auf dem Album mit dem Film-Soundtrack, gesungen von der nordmazedonischen Sängerin Vaska Jankovska. Bregović behauptete dort die Autorschaft für dieses Lied. Mehrere Roma aus Šuto Orizari reklamierten anschließend ebenfalls ihre Autorschaft an dem Lied. Der Roma Dušan Ristić von der serbischen Band Kal bezeichnet Bregović für seinen Umgang mit der Autorschaft zynisch als Teil der „gypsy music industry“.

Der serbische Historiker Žarko Vidović (1921–2016) behauptete später, das Lied sei am Georgstag 1942 entstanden und während einer Massendeportation von Serben aus Sarajevo in das KZ Jasenovac gesungen worden. An einem kalten Sarajevoer Morgen (Hladno sarajevsko jutro), dem 6. Mai 1942 soll die Polizei die Aktion Đurđevdanski uranak (Wecken am Georgstag) durchgeführt haben. Um vier Uhr morgens sind Kolonnen serbischer Gefangener aus Gefangenenlagern in der Stadt zusammengeführt worden. Am Bahnsteig des Bahnhofes Kulin haben sie auf einen „Todeszug“ gewartet, der sie von Sarajevo in das KZ Jasenovac brachte. Es hat sich um etwa 3000 überwiegend junge Gefangene gehandelt. Der Zug hat aus etwa 15 Waggons bestanden, für die jeweils rund 40 Soldaten zugeteilt gewesen waren. In einem Waggon sind bis zu 200 Gefangene transportiert worden. Während der Fahrt soll, trotz Hunger, Durst, Misshandlung und Angst, ein serbischer Gefangener das von ihm gedichtete Lied Đurđevdan angestimmt haben. Aufgrund des Gesanges sollen die Fenster des Zuges von der Ustascha geschlossen worden sein. Von den 3000 Gefangenen haben nur 2000 diese Fahrt überlebt.

Nach Angabe von Bregović und anderen wurde diese These über die Herkunft des Textes in den serbischen Medien verbreitet und populär gemacht. Auch von serbischen Nationalisten wurde diese Entstehungsgeschichte verbreitet. Der Entstehungsmythos wird auch von serbischen Medien angezweifelt, nicht aber die Deportation.

Veröffentlichungen und weitere Interpretationen 
 1988: Đurđevdan Je A Ja Nisam S Onom Koju Volim von Bijelo dugme auf dem Album Ćiribiribela (1988, auf dem Label Diskoton, LP-8333)
 1988: Scena Đurđevdana Na Rijeci von Goran Bregović auf dem Album Dom Za Vešanje (Muzika Iz Filma Emira Kusturice)
 1989: Đurđevdan (Sa E Roma Daje) von Muharem Serbezovski (Rom aus Mazedonien) 1989 auf dem Kassettenalbum Srećan 8. Mart zusammen mit der Band Crni Dijamanti auf dem Label Diskoton(DTK 9603), ein Jahr später solo auf Vinyl, in den Credits als Ciganska Narodna bezeichnet
 Džej Ramadanovski (Rom aus Serbien)
 Original Kočani Orkestar
 Džipsi Aver (Джипси авер, Romaband aus Bulgarien)
 Mónika Miczura (Romni aus Ungarn) mit ihrer Band Mitsoura
 Merita Halili (albanische Sängerin)
 Bratsch (Frankreich)
 Klezmer-Version von Kroke
 Του Αη Γιώργη (Tou Ai Giorgi, dt. „St, Georges“, griechische Version), von Alkistis Protopsalti mit Goran Bregović, Text von Lina Nikolakopoulou
 Гергьовден (Gergyovden, dt. „St. Georgstag“, bulgarische Version) von Ku-ku band mit Sänger Slawi Trifonow
 Свети Георги (Sveti Georgi, dt. „St. Georg“, serbo-bulgarische Version) von Ku-ku band mit Sänger Slawi Trifonow
 Erdelezi von Ku-ku band mit Sänger Slawi Trifonow (roma-serbo-bulgarische Version)
 1997: Hıdrellez von Sezen Aksu (Album: Düğün ve Cenaze (Hochzeit und Beerdigung), türkische Version)
 1999: Nie ma, nie ma ciebie Kayah (Sängerin) (Album: Kayah i Bregović, polnische Version), produziert mit Goran Bregović
 2006: die ungarische Sängerin Magdolna Rúzsa gewann mit einer ungarisch-serbokroatischen Version den Megasztar-Contest, womit sie sich für den Eurovision Song Contest qualifizierte, später auch mit dem Boban Marković Orkestar
 serbokroatische Version: von Zabranjeno pušenje (Album: Time Of The Gypsies, Punk Opera, 2007)
 von der Folkore-Band Beirut
 von der polnischen Folkgruppe Dikanda
 vom italienischen Saxophonisten Daniele Sepe
 das TickTickBoom-Kollektiv (mit Sookee, Kobito, Neonschwarz, Captain Gips, Johnny Mauser u. a.) rappt den Track „Wissen Wer Die Zecken Sind“ über eine „Ederlezi“-Version auf dem Album „HERZ|SCHLAG“, allerdings ohne diese Referenz in ihren Credits zu nennen
 Das Lied taucht auch in dem Film Borat – Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen von Sacha Baron Cohen mit serbischem Text auf (Ederlezi (Scena Djurdjevdana Na Rijeci)).

Text

Weblinks

Einzelnachweise 

Volkslied
Musik der Roma
Musik (Jugoslawien)
Politischer Mythos